Бальмазуйварош Вароші (стадіон)
 Мезйокйовешд Вароші (стадіон)